Алексей Викторович Столяров  — российский видеоблогер , спортивный YouTube блогер. Основатель бренда спортивной одежды EazyWay. Установил официальный рекорд России по самой массовой спортивной планке. Фактический муж Ксении Шойгу, зять Сергея Шойгу, министра обороны Российской Федерации.

Биография 
Родился 25 февраля 1990 года в Санкт-Петербурге. Мама мальчика работала доктором, отец был пожарным в МЧС. Родители много работали, поэтому воспитанием в основном занималась бабушка, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. В школе решает попробовать себя в легкой атлетике. 5 лет Алексей ездил на соревнования, занимал призовые места в дистанциях на 60 и 100 метров. После школы юноша поступил в Университет физической культуры им. Лесгафта. В вузе Столяров проходил практику в школе, проводил уроки для детей. Учил спортсменов бодибилдингу, правильному питанию и силовому фитнесу. В 2012 году стал кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике.
В феврале 2023 года в России разгорелся скандал, связанный с тем, что Алексей позитивно оценивал деятельность оппозиционных и украинских блогеров, несмотря на непосредственную причастность к семье министра обороны РФ.

Блогерская деятельность 
В 2014 году завел YouTube канал «Алексей Столяров» на тему фитнеса и здорового образа жизни и опубликовал свое первое видео «продуктовая корзина». Позже Алексей придумал новый формат «Уничтожение», куда приглашал разных блогеров и спортсменов, "уничтожая" их на безумных тренировках и в 2018 году заработал свой первый миллион подписчиков. Сегодня на канале Алексея Столярова почти 4 миллиона подписчиков и его канал является самым крупным авторским спортивным каналом на российском YouTube.

Алексей принимал участие в шоу «Русский Ниндзя» на телеканале СТС, участник шоу «Полный блэкаут» на телеканале СТС, был ведущим (фитнес тренер) в шоу «Пацанки» 2 сезон, участником программы «Черный список» на телеканале Пятница, участник шоу «Дело было вечером» на СТС.

28 августа 2022 года установил мировой рекорд «наибольшее количество человек одновременно стоящих в планке в мире». Мероприятие состоялось в Москве на территории Парка Горького. В нём приняло участие 5060 человек.

Личная жизнь 
В мае 2021 года в сети появилась информация о помолвке Алексея и Ксении Шойгу, дочери министра обороны РФ Сергея Шойгу.До помолвки пара встречалась полтора года. Сейчас у пары растет дочь Милана, которая появилась на свет 17 сентября 2021 года.

Примечания 

Ютуберы России
Авторы каналов YouTube
Блогеры России
Родственники Сергея Шойгу